De latijnse cijfers voor het jaar 250
 De afkorting van het Caribbean Congress of Labour
 Centrum voor Burgerlijke Vrijheden